AVB peut faire référence à :
  ;
 , selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy ;
 Arracha Virus B (en français, virus B de l’arracacha), un phytovirus d'Amérique du Sud ;
 Audio Video Bridging, un standard pour les réseaux audio et vidéo broadcast ;
 Arubaanse Voetbal Bond (en français, Fédération d'Aruba de football) ;
 André Villas-Boas (1977-), entraineur portugais de football ;
 Armin van Buuren (1976-), musicien, disc jockey et compositeur néerlandais.